Бања може бити:

 Бања, лечилиште са геотермалним или минералним водама

Топоними

Србија 
 Бања (Аранђеловац), насеље у општини Аранђеловац, Шумадијски управни округ, Република Србија
 Бања (Прибој), насеље у општини Прибој, Република Србија
 Бања (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Бања (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, Република Србија
 Бања (Исток), насеље у општини Исток, Република Србија
 Бања (Сува Река), насеље у општини Сува Река, Република Србија
 Бања (Србица), насеље у општини Србица, Република Србија

Босна и Херцеговина 
 Бања (Фојница), насеље у општини Фојница у Средњобосанском кантону у Федерацији БиХ, БиХ

Бугарска 
 Бања (Благојевградска област), насеље у Благојевградској области, Бугарска
 Бања (Бургаска област), насеље у Бургаској области, Бугарска
 Бања (Пазарџичка област), насеље у Пазарџичкој области, Бугарска
 Бања (Пловдивска област), насеље у Пловдивској области, Бугарска
 Бања (Сливенска област), насеље у Сливенској области, Бугарска

Северна Македонија 
 Бања (Чешиново-Облешево), насеље у Општини Чешиново-Облешево, Северна Македонија

Хрватска 
 Бања (Вргорац), насеље у граду Вргорцу, Сплитско-далматинска жупанија, Хрватска
 Бања (Плоче), насеље у граду Плоче, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска

Словачка 
 Бања (Стропков), насеље у округу Стропков, Прешовски крај, Словачка Република

Види још 
 Бањица (вишезначна одредница)
 Бањи (вишезначна одредница)
 Бањо (вишезначна одредница)
 Бањска (вишезначна одредница)